Bidzar peut désigner :
 les gravures rupestres de Bidzar, un site archéologique du Cameroun, dans la région du Nord ;
 plusieurs villages du lamidat de Bidzar, dans l'arrondissement de Figuil et la région du Nord, au Cameroun :
 Bidzar I
 Dawala Bidzar I
 Bidzar II
 Guérémé Bidzar II